Joan Coromines i Vigneaux, lingüista català, autor del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de l'Onomasticon Cataloniae i del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. En l'àmbit castellanoparlant també conegut com a "Joan (o Juan) Corominas"
 Joan Corominas i Vila, empresari català, president del Banc Sabadell des del 1976 fins a 1999.